Hrušovský může být:

 přídavné jméno odvozené od slova Hrušov

příjmení osob
 Dominik Hrušovský (1926–2016) – slovenský duchovní, katolický biskup
 Františka Hrušovská (1914–1984) – slovenská a československá odbojářka, politička
 Igor Hrušovský (1879–1937) – československý meziválečný politik
 Igor Hrušovský (filozof) – slovenský filozof, otec Miloše
 Ivan Hrušovský – slovenský hudební skladatel
 Ján Hrušovský (1892–1975) – slovenský spisovatel a novinář
 Josef Hrušovský – český lékař a homeopat
 Jozef Hrušovský (* 1956) – slovenský muzikolog, skladatel a hudební pedagog
 Jozef Hrušovský (* 1950) – slovenský fotbalista
 Karel Hrušovský – český baseballista
 Ladislav Hrušovský (* 1973) – slovenský herec
 Miloš Hrušovský (1908–1980) – slovenský a československý politik KSS, poslanec SNR a FS na počátku normalizace, syn Igora
 Pavol Hrušovský (* 1952) – slovenský politik KDH

jiný význam
 Hrušovský hrad – slovenská hradní zřícenina
 Hrušovský rybník

Rozcestníky - příjmení